XI. Ljetna univerzijada održana je u Bukureštu u Rumunjskoj od 19. srpnja do 30. srpnja 1981. godine.

Tablica medalja

LJ 1981.
Međunarodna športska natjecanja u Rumunjskoj